Багли () — фамилия и топоним.

 Багли, Марвин (род. 1999) — американский баскетболист.
 Багли, Марк (род. 1957) — американский художник комиксов.
 Багли — город в округе Клируотер, штат Миннесота, США.

См. также 
 Бэгли